Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 1963-1964
 Eerste klasse 1963-64 (basketbal België)
 Eerste klasse 1963-64 (voetbal België)
 Eerste klasse 1963-1964 (basketbal dames België)